Dolok Nauli (Babul Rahmah), een plaats in Indonesië
Dolok Nauli (Adian Koting), een plaats in Indonesië
Dolok Nauli (Parmaksian), een plaats in Indonesië